BHP Billiton (de l'acrònim en anglès Broken Hill Proprietary), multinacional minera amb seus a Austràlia i al Regne Unit
 British Herbal Pharmacopoeia, catàleg oficial de plantes medicinals del Regne Unit, vegeu Farmacopea#British Pharmacopoeia
 Brake Horsepower , unitat de potència utilitzada en automoció, vegeu cavall de vapor